Šach je pojem označující několik různých skutečností:
 Šachy – desková hra
 Šach – ohrožení krále v šachách
 Šach (Volfířov) – část obce Volfířov
 Šabtaj ha-Kohen (akronym Šach) – rabín

Jméno 
 El'azar Menachem Man Šach (1899–2001) – litevský a později izraelský rabín
 Marie Šachová – česká a československá politička, poúnorová poslankyně ČSL